Pancolesi – abitanti di Pancole (San Gimignano)
Pancolesi – abitanti di Pancole (Scansano)